Цунь — слово китайского происхождения, которое может обозначать следующее:

 Китайская фамилия  (Сùn). Носители:
  (; род. 1955) — китайский политик, депутат ВСНП 12-го созыва.
  (; 1895—1941) — военный деятель Китайской Республики.
  (; 1896—1978) — китайский экономист.
 Цунь () — китайская мера длины, около 3 см.
 Цунь () — один из кадайских народов на острове Хайнань.
 Цунь () — один из кадайских языков.
 Цунь () — китайский термин для населённого пункта типа деревни.